Les Essards puede referirse a: 

 Les Essards, comuna francesa situada en Charente.
 Les Essards, comuna francesa situada en Charente Marítimo.
 Les Essards, comuna francesa situada en Indre y Loira.